Wensöwen ist ein deutscher Ortsname:
 Wensöwen, 1938 bis 1945 Eibenau, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Wężewo (Kowale Oleckie), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Wensöwen, historischer Name von Wensewen, 1938 bis 1945 Wensen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Wężewo (Orzysz), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen